Посада-де-Вальдеон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 487 человек (на 2010 год).

Население

Города-побратимы 
 Аннуа, Франция

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона